Roumanie, pays d'Europe de l'Est.

Titres 

 , titre de trois journaux roumains publiés en langue française.